O Vicente de la Cruz Padilla Chinandega, também conhecido como VCP Chinandega, foi um clube de futebol de Chinandega, na Nicarágua, que disputa a primeira divisão do futebol no país. Fundado em agosto de 2006, tem o nome de Vicente de la Cruz Padilla devido ao famoso jogador de basebol do país ser o fundador e proprietário do clube.

História 
O clube foi fundado em agosto de 2006 pelo famoso jogador de basebol e proprietário Vicente de la Cruz Padilla, como um projeto para promover o futebol para jovens em sua cidade natal. Com a ajuda de Eddy Reyes, Espinoza Boanerge, Reyes Enrique, Baxter e Martínez Vidal Eduardo Alonso, o clube iniciou no Campeonato Nacional da 3ª Divisão composta predominantemente de jogadores locais. Sua ascensão foi inacreditável, quANDO ganhou a terceira divisão em 2006 e em 2007 venceu a segunda divisão que lhes permitiu ser promovido à primeira divisão, onde permanecem desde então.

Clubes de futebol extintos da Nicarágua
Clubes de futebol fundados em 2006
Clubes de futebol extintos em 2010
Chinandega (departamento)